Fomitschow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Jurjewitsch Fomitschow (* 1979), russischer Eishockeytorwart
 André Fomitschow (* 1990), deutscher Fußballspieler
 Konstantin Fomitschow (* 1977), russischer Kanute
 Sergei Fomitschow (* 1937), sowjetischer und russischer Literaturwissenschaftler und Puschkin-Forscher
 Wladimir Fomitschow, russischer Bogenbiathlet

Siehe auch:
 Fomitschew